Айова може да се отнася за:
 Айова – щат в САЩ
 Айова (племе) – индианско племе в САЩ
 Айова (река) – река в САЩ
 Айова (окръг, Айова)
 Айова (окръг, Уисконсин)
 Айова Сити (Айова)